Leverkus ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Leverkus (1873–unbekannt), deutscher Chemieunternehmer, Enkel von Carl Leverkus
 Carl Leverkus (1804–1889), deutscher Chemieunternehmer und Namensgeber der Stadt Leverkusen, Bruder von Wilhelm Leverkus
 Ernst Leverkus  (1922–1998), deutscher Motorradjournalist
 Ernst Meyer-Leverkus (1863–1942), deutscher Unternehmer und Wirtschaftsfunktionär
 Martin Leverkus (1965–2016), deutscher Dermatologe
 Otto Leverkus (1856–1934), deutscher Chemieunternehmer, Sohn von Carl Leverkus
 Otto Leverkus junior (1883–1957), deutscher Chemieunternehmer, Sohn von Otto Leverkus
 Wilhelm Leverkus (1808–1870), deutscher Archivar und Politiker, Bruder von Carl Leverkus

Siehe auch:
 Ultramarinfabriken Carl Leverkus, ehemalige chemische Fabrik
 Leverkusen